Guiomar puede referirse a:
 Guiomar nombre propio de mujer

 Guiomar, sobrenombre que Antonio Machado dio en sus poesías a su amada Pilar de Valderrama (1889-1979)
 Guiomar Carrillo (1504-1546), primer amor del poeta Garcilaso de la Vega
 Guiomar de Castañeda, esposa del poeta Jorge Manrique a quien dedica diversas poesías
 Guiomar Novaes (1895-1979), pianista brasileña

 Estación de Segovia-Guiomar, estación de Ferrocarril de la Línea de Alta Velocidad en Segovia